Михаил Гремяцкий:
 Гремяцкий, Михаил Антонович (1887—1963) — советский учёный-антрополог, доктор биологических наук, профессор Московского университета.
 Гремяцкий, Михаил Валерьевич (род. 1968) — советский и российский футболист, защитник.